Jovem Pan FM Catanduva é uma emissora de rádio brasileira sediada em Catanduva, município do estado do São Paulo. Opera no dial FM, na frequência 91.5 MHz e é afiliada à Jovem Pan FM.

História 

A emissora começou suas atividades sendo afiliada da Jovem Pan 2 FM, em 10 de março de 1997. É uma das afiliadas mais antigas da rede e está a mais de 20 anos liderando a audiência regional. A sua torre parte de Itajobi, cidade vizinha. 

Em 2009, a emissora comemorou 12 anos no ar, com uma festa chamada Big Pan 12 Anos, foi realizada numa das melhores casas de eventos em Catanduva, que contou com o DJ Pazinha que trabalha na Jovem Pan de São Paulo e a Banda Viva a Noite, que fazia parte do elenco do Pânico na TV, na época exibido pela RedeTV.

Jovem Pan FM Catanduva
Catanduva